Tresanti ima više značenja:
 Tresanti (Benevento)
 Tresanti (Fođa)